Атрахович — білоруське прізвище.

Відомі особи 

 Олена Атрахович (нар. 1955) — білоруська мистецтвознавчиня;
 Кіндрат Атрахович (Кіндрат Кропива) (1896–1991) — білоруський письменник, поет, сатирик, драматург.

Білоруські прізвища